Overzier ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Overzier (* 1984), deutsche Badminton-Spielerin
 Petra Overzier (* 1982), deutsche Badminton-Spielerin

Siehe auch:
 Oberzier